María Sofía Isabel del Palatinado-Neoburgo (en alemán: Maria Sofia Elisabeth von Pfalz-Neuburg; en portugués: Maria Sofia Isabel do Palatinado-Neuburg; Düsseldorf, 6 de agosto de 1666-Lisboa, 4 de agosto de 1699) fue una princesa de Neoburgo por nacimiento, y más tarde la segunda consorte del rey Pedro II de Portugal desde 1687 hasta su muerte el 4 de agosto de 1699. Fue una reina popular, quien se destacó por su extraordinaria generosidad, y por ser la madre del famoso y extravagante Juan V de Portugal.

Biografía 
María Sofía nació en el Palacio Benrath, en Düsseldorf, hoy en día a las afueras de Alemania. Su padre, Felipe Guillermo de Neoburgo, era conde palatino reinante de Neoburgo. En 1685, se convirtió en elector palatino después de la muerte de su primo, el elector Carlos II, una herencia que posteriormente se incrementó en el estado de la familia en Europa. En diciembre de 1676, la hermana mayor de María Sofía, la princesa Leonor Magdalena, se casó con el emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico, debido a la fertilidad de la familia, y a la falta de herederos en Austria. La nueva emperatriz Leonor Magdalena cumplió su función y rápidamente dio a luz a dos futuros emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico (José I y Carlos VI).

Una crisis de sucesión similar estaba ocurriendo en Portugal. La heredera al trono, la infanta Isabel Luisa, única hija del rey Pedro II de Portugal, no tenía hijos, y había sido rechazada por la mayoría de los soberanos europeos debido a su naturaleza enfermiza y estrictos derechos de sucesión portuguesa. Como resultado de ello, y con el apoyo de la emperatriz Leonor Magdalena, el embajador portugués Manuel da Silva Teles fue enviado a Heidelberg para pedir la mano de la princesa María Sofía. La embajada salió de Lisboa el 8 de diciembre de 1686 y el contrato matrimonial se firmó el 22 de mayo de 1687 y se acordó una dote de 100.000 florines.

Matrimonio 
Después de un matrimonio por procuración el 2 de julio de 1687 en Heidelberg, María Sofía dejó su Alemania natal, en el mes de agosto, y viajó hasta el Rin para recibir los honores de toda la corte real a lo largo del río. En Brila, María Sofía se embarcó en un yate inglés, que se iba a utilizar a su disposición por orden del rey Jacobo II de Inglaterra. Iba acompañada de una flota inglesa, que viajó a Plymouth con el duque de Grafton, hijo del fallecido Carlos II de Inglaterra, viajando también. La nueva reina llegó a Lisboa el 12 de agosto de 1687 en medio de una gran celebración, y el mismo día la pareja fue casada formalmente por el arzobispo de Lisboa en el Palacio de Ribeira. El rey Luis XIV de Francia estaba "muy disgustado" por la decisión de Pedro de casarse con una hija del elector palatino y no con una princesa francesa, como él había esperado. La joven reina ganó rápidamente el afecto de su hijastra, Isabel Luisa, siendo esta última sólo algo más de dos años más joven que María Sofía. Ella también fue muy querida por su marido, quien le dio un hijo un año después del matrimonio. Sin embargo, el bebé vivió sólo tres semanas, pero un año más tarde, María Sofía dio a luz otro hijo varón, que sería el sucesor de su padre como Juan V de Portugal.

Ella se enfrentó con la hermana viuda del rey, Catalina Enriqueta, en cuestiones de etiqueta. María Sofía fue descrita como amable, y Pedro la trataba con respeto, decididamente generosa y se dedicó a ayudar a los pobres de Lisboa. Su carácter piadoso también la convirtió en una reina popular. Estuvo implicada con frecuencia con las viudas, los huérfanos y organizaciones benéficas de apoyo, permitía el acceso de los pacientes pobres a la atención médica en el palacio real. Tenía una amistad muy íntima con el padre Bartolomeu do Quental, que murió con fama de santo. En Beja, ella financió la fundación de una escuela franciscana. Murió en Lisboa de fiebre, posiblemente un síntoma de la erisipela, el 4 de agosto de 1699, dos días antes de su 33 cumpleaños. Su cuerpo fue enterrado en el Monasterio de São Vicente de Fora en Lisboa.

Matrimonio y descendencia 
De su matrimonio con Pedro II tuvo siete hijos, de los cuales cinco llegaron a la edad adulta:

 Juan (1688), príncipe de Brasil, murió a las tres semanas de nacer.
 Juan V (1689-1750), sucesor de su padre como rey de Portugal.
 Francisco (1691-1742), murió soltero, pero tuvo dos hijos ilegítimos, Pedro y Juan, con Mariana Silveira, una monja, que luego fueron legitimados.
 Antonio (1695-1757), murió soltero.
 Teresa (1696-1704), murió en la infancia.
 Manuel (1697-1736), murió soltero.
 Francisca (1699-1736), murió soltera.

Ancestros

Referencias 

Reinas consortes de Portugal (con la casa de Braganza)
Casa del Palatinado-Neoburgo
Fallecidos por enfermedades infecciosas
Nacidos en Düsseldorf
Reinas consortes del siglo XVII
Nobles alemanas del siglo XVII